Eerste divisie (1979/1980) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w sezonie 1979/1980 w Holandii, będący zapleczem Eredivisie.

Tabela ligowa na koniec sezonu

Linki zewnętrzne 
Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1979 w piłce nożnej
1980 w piłce nożnej
1979 w Holandii
1980 w Holandii